Ожику́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Комбофонтен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70035.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Безансона, в 26 км к северо-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 96 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 74 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 62,0 %). Из 74 активных жителей работали 67 человек (40 мужчин и 27 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 22 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона